Международный теннисный турнир в Брисбене 2019 (англ. 2019 Brisbane International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Брисбене (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир и среди женщин и среди мужчин проходил с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года на хардовых кортах, игры квалификации — с 29 по 31 декабря 2018 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Кимберли Биррелл
  Присцилла Хон
  Саманта Стосур
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Дестани Айява
  Анастасия Потапова
  Хэрриет Дарт
  Мария Бузкова
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Алекс Болт
  Джеймс Дакворт
  Алексей Попырин
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Энди Маррей
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Уго Умбер
  Миомир Кецманович
  Танаси Коккинакис
  Ясутака Утияма
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Таро Даниэль

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Джеймс Дакворт /  Джордан Томпсон
  Алекс де Минор /  Ллейтон Хьюитт

Ход соревнования

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Женский Парный разряд

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Брисбен
Теннис
Январь 2019 года
2019